Kleiner Dodo bezieht sich auf:

 Kleiner Dodo (Kinderbuch), eine Serie von Kinderbüchern der niederländischen Autoren Hans de Beer und Serena Romanelli
 Kleiner Dodo (Fernsehserie), eine Serie von Zeichentrickfilmen auf der Grundlage der Kinderbuchserie
 Kleiner Dodo (Film), ein deutscher Kinofilm von 2008 auf der Grundlage der Kinderbuchserie